Il doppio del Northern California Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Kathy Jordan e Robin White erano le detentrici del titolo, ma solo White ha partecipato in coppia con Anne Smith.

Smith e White hanno perso in semifinale contro Lise Gregory e Ronni Reis.

Gregory e Reis hanno battuto in finale 6–3, 6–4  Patty Fendick e Jill Hetherington.

Teste di serie
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (finale)
 Lise Gregory /  Ronni Reis (campionesse)
 Anne Smith /  Robin White (semifinali)
 Lea Antonoplis /  Beth Herr (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Northern California Open 1988